Сатюков — фамилия; имеет женскую форму Сатюкова.
 Сатюков, Павел Алексеевич (1911—1976) — советский журналист и партийный деятель, главный редактор газеты «Правда».
 Сатюкова, Тамара Дмитриевна (1929—2013) — советский врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РСФСР, Герой Социалистического Труда (1978).